I Am the Night, mini-série télévisée américaine diffusée en 2019.
 I Am the Night, album du groupe de heavy metal américain Pantera sorti en 1985.